British Standard Wire Gauge er forskellige standardmål af metaltråde fra BS 3737:1964 (nu trukket tilbage) og forkortes normalt til SWG. Standard Wire Gauge kendes også som: Imperial Wire Gauge eller British Standard Gauge. Anvendelse af SWG-størrelser er faldet meget i popularitet, men anvendes stadig som et mål for guitarstrenge størrelser og nogle elektriske ledninger. Tværsnitsarealet i kvadratmillimeter er nu en mere populær størrelsesmål. Den aktuelle British Standard for metalmaterialer såsom metaltråd og blik er BS 6722:1986, som alene er en metrisk standard.

SWG blev vedtaget ved Order of Council 23. august 1883.  SWG blev konstrueret ved at forbedre Birmingham Wire Gauge.  SWG en legal standard den 1. marts 1884 af den britiske Board of Trade.  SWG må ikke forveksles med American Wire Gauge som har en lignende men ikke helt kompatibel nummereringssystem.

Grundlaget SWG-systemet er en-tusindedele-tomme (kaldet thou på UK engelsk - og mil i US engelsk) - eller 0,001 US tomme.  

En tabel med metaltrådsmål og diametre vises herunder.

Se også
metaltrådsmål sammenligningsdiagram
IEC 60228 - den metriske metaltrådsstørrelse standard anvendt i det meste af verden.
Cirkular mil - elektrisk industri standard for metaltråde større end 4/0.
American Wire Gauge (AWG) - primært anvendt i US og Canada

Kilder/referencer

Kabler